Kraví hora může být:

vrchol:
 Kraví hora (Krkonoše) (1071 m) – hora v Krkonoších v okrese Trutnov
 Kraví hora (Novohradské hory) (953 m) – vrch v Novohradských horách s rozhlednou:
 Kraví hora (Novohradské hory, rozhledna) – rozhledna
 Kraví hora (Šumava) (796 m) – hora nedaleko Vyššího Brodu v okrese Český Krumlov
 Kraví hora (Jestřebí hory) (628 m) - vrchol u Odolova v Jestřebích horách v okrese Náchod
 Kraví hora (Písecké hory) – (613 m) vrch východně od Písku v okrese Písek
 Kraví hora (Ralská pahorkatina) (577 m) – vrch v Ralské pahorkatině
 Kraví hora (Jevišovická pahorkatina) (347 m) - vrch v národním parku Podyjí
 Kraví hora (Bobravská vrchovina) (304 m) – kopec v brněnské čtvrti Veveří, na jehož temeni se nachází Hvězdárna a planetárium Brno
 Kraví hora (okres Břeclav) – vrch poblíž Bořetic v okrese Břeclav

ostatní:
 Svobodná spolková republika Kraví hora – recesistický stát v obci Bořetice
 Kraví Hora (hrad) – zřícenina nad soutokem Oslavy a Chvojnice poblíž obce Senorady
 Kraví Hora – osada u obce Zahrádky v okrese Česká Lípa
 Kraví Hora – katastrální území obce Kájov v okrese Český Krumlov, původně intravilán obce Boletice
 Kraví Hora – viniční trať mezi obcí Konice a městem Znojmem

Podobný název 
 Kraví vrch